Ки́окак () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Сигурни.

История 

Округ Киокак был сформирован в  года.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Киокак составляет 1500 км².

Основные шоссе 

  Автострада 1
  Автострада 21
  Автострада 22
  Автострада 78
  Автострада 92
  Автострада 149

Соседние округа 

 Пауэшик  (северо-запад)
 Айова  (север)
 Вашингтон  (восток)
 Джефферсон  (юго-восток)
 Уапелло  (юго-запад)
 Махаска  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 23,7 % составляли дети до 18 лет, 18,7 % люди возрастом более 65 лет. 50,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,9 % белых, 0,2 % афроамериканцев, 0,2 % представителей коренных народов, 0,3 % азиатов, 0,8 % латиноамериканцев. 0,5 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $17120. 12,7 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $42683.

Также 84,0 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 11,6 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы